Az élet háza, eredeti címe Haus des Lebens, nyugatnémet film, rendezte Karl Hartl
 Az élet háza, eredeti címe Life as a House, amerikai film, rendezte Irwin Winkler